McCombie ist der Familienname folgender Personen

 Karen McCombie (* 1963), schottische Kinder- und Jugendbuchautorin
 Stuart W. McCombie, britischer Chemiker
 William McCombie (1805–1880), schottischer Landwirt und Politiker

Siehe auch:
 Barton-McCombie-Desoxygenierung, eine chemische Namensreaktion